Il pranzo di Babette è il titolo di due opere artistiche:
 Il pranzo di Babette  – racconto letterario della scrittrice Karen Blixen, nota per essere stata anche l'autrice de La mia Africa
 Il pranzo di Babette  – film di Gabriel Axel vincitore di numerosi premi tra cui l'Oscar al miglior film straniero nel 1988